Белл-Парк, Белл-парк ():

  — пригород Джилонга, штат Виктория, Австралия.

 Парки
  — парк в Хьюстоне, штат Техас, США.
  — парк в районе Элмвуд-Парк, округ Кук, штат Иллинойс, США.